

Commune 

 Daoulas, commune française du Finistère.

Rivière 

 Rivière de Daoulas, fleuve côtier français du Finistère.
 Daoulas, rivière française des Côtes-d'Armor, affluent du Blavet.

Voir aussi

Toponyme 

 Baie de Daoulas, baie dans la rade de Brest (Finistère).
 Canton de Daoulas, division administrative française du Finistère.
 Logonna-Daoulas, commune française du Finistère.
 Plougastel-Daoulas, commune française du Finistère.

Édifice 

 Abbaye Notre-Dame de Daoulas, abbaye française de la commune de Daoulas (Finistère).

Homonymie de toponyme